Ragland House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ragland House (Arkansas), ID-Nr. 77000271
 Ragland House (Texas), ID-Nr. 88001922